Moorhead kan syfta på:

 Moorhead, Minnesota – en stad i Clay County
 Moorhead, Mississippi – en ort i Sunflower County
 Moorhead Beach – en strand i Australien
 Lac Moorhead – en sjö i Kanada

Se även
 Moorhead Creek – flera